Булочко — фамилия.
 Булочко, Вера Григорьевна (1917—1981) — советская фехтовальщица, мастер спорта, неоднократная чемпионка СССР (рапира, эспадрон), тренер-преподаватель по фехтованию.
 Булочко, Константин Трофимович (1908—1991) — заслуженный тренер СССР, многократный чемпион СССР, кандидат педагогических наук, профессор.